Aleksander Kowalski (1902–1940) – hokeista, olimpijczyk
 Aleksander Kowalski (1908–1951) – działacz komunistyczny, poseł na Sejm Ustawodawczy
 Aleksander Kowalski (1930–2009) – narciarz, olimpijczyk
 Aleksander Kowalski (1947–2015) – ekonomista, wykładowca akademicki
 Aleksander Kowalski (ur. 1986) – judoka
 Aleksander Kowalski  (ur. 1986) – muzyk, kompozytor i instrumentalista